Dobrzan ist der deutsche Name für

 Dobřany, Stadt in Tschechien
 Dobřany v Orlických horách, Gemeinde in Tschechien